Бенидорм:

 Бенидорм — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Бенидорм — не существующий в настоящее время испанский футбольный клуб.